Флаг Ленинского района (Волгоградская область)
 Флаг Ленинского района (Московская область)
 Флаг Ленинского района (Тульская область)